Битка код Баточине може да се односи на:
 битку код Баточине (1689)
 битку код Баточине (1804)